Walsingham ist der Name folgender Personen:

 Alan von Walsingham († ~ 1364), englischer Architekt
 Thomas Walsingham OSB († ~ 1422), Historiograph (CE)
 Francis Walsingham (1532–1590), begründete den britischen Geheimdienst und vereitelte mehrere Attentate auf Elisabeth I. von England (1558–1603)
 Melusina von der Schulenburg, Countess of Walsingham (1693–1778), deutsch-britische Adlige
 William de Grey, 1. Baron Walsingham (1719–1781), britischer Politiker und Jurist
 Thomas de Grey, 2. Baron Walsingham (1748–1818), britischer Politiker
 George de Grey, 3. Baron Walsingham (1776–1831), britischer Politiker
 Thomas de Grey, 4. Baron Walsingham (1788–1839), britischer Politiker
 Thomas de Grey, 5. Baron Walsingham (1804–1870), britischer Politiker
 Thomas de Grey, 6. Baron Walsingham (1843–1919), britischer Politiker und Amateur-Entomologe
 John de Grey, 7. Baron Walsingham (1849–1929), britischer Politiker
 George de Grey, 8. Baron Walsingham (1884–1965), britischer Politiker
 John de Grey, 9. Baron Walsingham (* 1925), britischer Politiker

Walsingham  steht für
 Walsingham (Norfolk), eine Gemeinde in der Grafschaft Norfolk, Großbritannien und ein Wallfahrtsort 
 Walsingham (Musik), eine von elisabethanischen Komponisten arrangierte Ballade mit Bezug zu Walsingham (Norfolk)